Мавзолей Халифа Раджаб — руины мавзолея XII века на городище Миздахкан (Узбекистан).

История 
Мавзолей в Миздахкане был открыт в 1928 году. В публикациях трижды менял имя — Калпыриджеба, Халифа Ережеп и Халифа Раджаб. Археологические исследования его были начаты только в 1984 году.

Благодаря раскопкам решена проблема датировки мавзолея. Считавшийся раньше постройкой X—XI веков, он обладает техническими и стилистическими признаками, неупотребительными до XII века — такими, например, как покрытое бирюзовой глазурью резное панно и техника облицовки керамическими деталями. Мавзолей Халифа Раджаб, несмотря на архаические черты — сочетание сырца и жжёного кирпича, скрепление жжёных кирпичей глиняным раствором — постройка XII века.

Раскопками на месте упавшей юго-западной стены были найдены многочисленные части её пластического убранства, выполненные из шлифованного кирпича со сторонами 24—25 и толщиной 4,5—5 сантиметров, — это, очевидно, обычный строительный кирпич, размеры которого уменьшены шлифовкой и подтёской. Найдены большие фрагменты арок, части профилированных обрамлений, заполнения тимпанов с рельефным геометрическим узором, части П-образного обрамления портального фасада с рельефным эпиграфическим заполнением и несколько плит от горизонтального панно — «китабы», венчавшего фасад и украшенного резной терракотовой надписью, покрытой бирюзовой глазурью. Находки, вместе с сохранившимися нижними частями стены, позволили доказательно реконструировать давно погибший главный фасад мавзолея.

Архитектура 
Квадратный зал мавзолея со сторонами длиной 9,2 метров ориентирован углами по сторонам света. Необычная для усыпальниц ориентация была, может быть, вызвана тем, что здание примыкало к несохранившейся мечети. Наружные размеры постройки — 12,25х12,35 метров, — десятисантиметровая разница вызвана несколько большей толщиной главной фасадной стены, ориентированной на юго-запад и почти совершенно разрушенной. По данным исследователей, от подземных толчков эта стена когда-то оторвалась и упала вперёд, потянув за собой почти весь купол.

Основной (стеновой) материал постройки — квадратный сырец со сторонами 25—28 и толщиной 5—6 сантиметров. Фундаменты, стоящие на скальном грунте, сложены из жжёного кирпича тех же размеров, на глиняном растворе. Вверху фундамент проложен слоем камыша толщиной 10 см, уложенного поперёк — этот способ защиты стен от засоленных грунтовых вод, соли которых отлагаются в камыше и выше не идут, был усовершенствован и распространён в XVI веке; в мавзолее Халифа Раджаб представлен его самый ранний и простой образец. Квадрат сырцовых стен толщиной 1,5 метров поднимается внутри на высоту 4,3 метров — на этом уровне небольшим (5 см) нависанием внутрь начинается необычной формы октагон высотой чуть больше четверика — 4,35 метров. Осевые грани октагона представляют собой голые простенки, сложенные из сырца, который на высоте 2,9 метров сменяется жжёным кирпичом, — на этой высоте начинаются тимпаны тромповых арок, сложенные из того же материала и перевязанные в углах с осевыми гранями.

Купол, возведённый из жжёного кирпича того же размера, что и сырец, почти не сохранился.

Литература 
 
 
 

Мавзолеи Узбекистана
Хорезм